Ада́ев — фамилия. Известные носители:
 Адаев, Али (прозвище Ламбада) — военачальник ЧРИ.
 Адаев, Амирхан (род. 1988) — российский боец смешанных единоборств.
 Адаев, Владислав Станиславович (род. 1996) — российский футболист.
 Адаев, Дауд Альбертович (род. 1986) —  российский спортсмен (джиу-джитсу).
 Адаев, Сабыр Шеркешбаевич (род. 1960) — казахстанский поэт.
 Адаев, Султан Амаевич (1957—2015) — советский и российский музыкант, дирижёр.